Első Sănătescu-kormány, 1944. augusztus 24-étől – 1944. november 3-áig.
 Második Sănătescu-kormány, 1944. november 4-étől 1944. december 6-áig.